Alí Rafael Primera Rosell (1942-1985), est un auteur-compositeur et chanteur vénézuélien.
 Elena Rosell (1986- ) est un pilote de vitesse moto espagnol.
 Ernst Rosell (1881-1953) est un tireur sportif suédois.
 Isidoro Rosell y Torres (1845-1877), graveur espagnol.
 Joel Franz Rosell (1954-) est un auteur, illustrateur et animateur littéraire cubain.
 Lars-Erik Rosell (1944-2005) est un compositeur suédois.
 Oriol Rosell (1992- ), est un footballeur espagnol.
 Rafael Rosell (1982- ) est un acteur filippo-norvégien. 
 Sandro Rosell (1964- ) est un dirigeant d'entreprise espagnol et président du FC Barcelone.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme suédois